Влади́мир Алексе́евич Миха́йлов:
 Михайлов, Владимир Алексеевич (1923—1998) — Герой Советского Союза.
 Михайлов, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский футболист и тренер.